Танке де ла Круз има више значења:

 Танке де ла Круз (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке де ла Круз (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику